El USM Alger ha participado en varias ocasiones en torneo organizados por la Confederación Africana de Fútbol, en donde su primera participación fue en la Recopa Africana 1982.

Participaciones

CAF

1- Banjul Hawks FC abandonó el torneo.
2- USM Alger fue descalificado del torneo.

Fuera de la CAF

Estadísticas

Por Torneo

Por País

CAF

Fuera de la CAF

Enlaces externos
http://scoreshelf.com/gmgb/en/USM_Algiers

USM Alger